Charles Goldner (1900-1955), acteur, chanteur et metteur en scène britannique d'origine autrichienne.
 Colin Goldner (né en 1953),  psychologue et écrivain allemand. 
 Philippe Goldner {1966-), chercheur français dans le domaine de la chimie.
 Richard Goldner (en)

Voir aussi 
 Le graphe de Goldner-Harary.